Pacific Crest Trail, een langeafstandswandelpad in de Verenigde Staten
 Parti Congolais du Travail, een politieke partij in Congo-Brazzaville
 Patent Cooperation Treaty of octrooisamenwerkingsverdrag
 Polychloorterfenyl, een groep van gechloreerde terfenylen
 Popcorn Time, een mediaspeler die gebruikmaakt van het BitTorrent-protocol
 Procalcitonine, een voorloper van het schildklierhormoon calcitonine
 Produits Chimiques de Tessenderloo, een oude naam van het bedrijf Tessenderlo Chemie